Кобринское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Ленинградская область
 Кобринское сельское поселение — входит в Гатчинский район.

Кировская область
 Кобринское сельское поселение — входит в Нагорский район.